Санта Катарина Хукила има више значења:

 Општина Санта Катарина Хукила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Хукила (Санта Катарина Хукила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику